Копі́тар:
 Анже Копітар — словенський хокеїст, центральний нападник.
 Єрней Копітар(Варфоломі́й) — словенський мовознавець.

Словенські прізвища